Il Collio Goriziano Traminer aromatico riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino con riflessi dorati.
odore: aroma tipico caratteristico.
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Traminer Aromatico